Ахадов — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Ахадов, Аждар Баба оглы (1881—1972) — председатель колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда (1950).
 Ахадов, Валерий Бакиевич (род. 1945) — российский и таджикский кинорежиссёр.
 Ахадов, Мурад Камалутдинович (род. 1978) —  российский спортсмен, специализируется по ушу. 
 Ахадов, Эльдар Алихасович (род. 1960) — российский писатель и поэт.
 Ахадов, Эльнур Сардар огли (род. 1995) — украинский гребец-каноист.

Ахадова

Примечания